Trouble může být:

 Trouble (album, Akon) – album zpěváka Akona
 Trouble (album, Bonnie McKee) – album zpěvačky Bonnie McKee
 Trouble (album, Trouble) – album skupiny Trouble
 Trouble (album, Whitesnake) – album skupiny Whitesnake
 Trouble (hudební skupina) – americká doommetalová kapela